Kupferrost ist eine alte Bezeichnung für

 Kupfer(II)-oxid
 Kupfer(II)-acetat